Чешњице могу бити:

 Чешњице (Луковица), насељено мјесто у општини Луковица, Република Словенија
 Чешњице (Севница), насељено мјесто у општини Севница, Република Словенија